Il doppio del torneo di tennis ATP Cleveland 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Erik Van Dillen e Van Winitsky che hanno battuto in finale Syd Ball e Ross Case 6–4, 5–7, 7–5.

Teste di serie 

 Erik Van Dillen /  Van Winitsky (campioni)
 Marty Davis /  Chris Dunk (semifinali)

 Syd Ball /  Ross Case (finale)
 Colin Dibley /  John James (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Cleveland 1981